6024 Ochanomizu – asteroide della fascia principale
 Stazione di Ochanomizu – stazione ferroviaria di Tokyo